Prinz Heinrich bezeichnet folgende Personen:

 Heinrich von Preußen (1726–1802), Bruder Friedrichs des Großen, Feldherr im Siebenjährigen Krieg
 Heinrich von Preußen (1781–1846), preußischer Prinz und General der Infanterie
 Heinrich von Preußen (1862–1929), preußischer Prinz und Großadmiral der Marine, Namensgeber: Königlich Bayerisches 8. Feldartillerie-Regiment „Prinz Heinrich von Preußen“
 Heinrich Prinz von Hannover (* 1961), deutscher Verleger aus der Familie der Welfen
 Heinrich Prinz zu Sayn-Wittgenstein (1916–1944), deutscher Luftwaffenoffizier und Jagdflieger
 Heinrich von Oranien-Nassau (genannt der Seefahrer; 1820–1879), Prinz der Niederlande

Siehe auch:
 Heinrich von Bayern
 Heinrich von Preußen

Prinz Heinrich ist der Name folgender Schiffe:
 Prinz Heinrich (Schiff, 1909), deutscher  Post- und Passagierdampfer
 SMS Prinz Heinrich, Großer Kreuzer der deutschen Kaiserlichen Marine

Siehe auch:
 Prinz-Heinrich-Mütze, eine Schirmmütze 
 Prinz-Heinrich-Fahrt, ein Tourenwagenrennen
 Prinz-Heinrich-Kapelle, eine Holzkapelle in Osttirol
 Prinz-Heinrich-Flug, ein Flugwettbewerb, siehe Zuverlässigkeitsflug am Oberrhein
 Palais des Prinzen Heinrich, Hauptgebäude der Humboldt-Universität in Berlin 
 Hotel Prinz Heinrich, in der wilhelminischen Epoche und in den ersten Jahren der Weimarer Republik ein kleineres Hotel in der Dorotheenstraße 28, Berlin
 Prinz-Heinrich-Brücke über den Nord-Ostsee-Kanal
 Prinz Heinrich Brücke, die Seebrücke in Binz auf Rügen